Valais
 Wallis (Texas)
 Wallis (ilha) — ilha principal de Wallis e Futuna

Desambiguações de topônimos